UYN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Yulin (Cina)
 UYN – vecchio codice valutario ISO 4217 del Peso uruguaiano (ora UYU), valuta dell'Uruguay